Чеферін () — словенське прізвище.

Відомі носії:

 Александер Чеферін (1967) — словенський юрист і футбольний функціонер
 Дарко Чеферін (1968) — словенський футбольний арбітр